Kuroi ame bezeichnet

 einen Roman von Masuji Ibuse; siehe Schwarzer Regen (Roman, Ibuse)
 die Verfilmung dieses Romans aus dem Jahr 1989; siehe Schwarzer Regen (Film)